Az Allsvenskan 1942-43-as szezonja volt a bajnokság tizenkilencedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag